Ouachita Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ouachita Township (Bradley County, Arkansas)
 Ouachita Township (Hot Spring County, Arkansas)
 Ouachita Township (Polk County, Arkansas)